

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 

 Samin – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka 
 Samin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka
 Samin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno

Zobacz też 
 Saminek